Masoni ist der Familienname folgender Personen:

 Franco Masoni (* 1928), Schweizer Politiker
 Marina Masoni (* 1958), Schweizer Rechtsanwältin und Politikerin

Masoni steht für:
 Monte Masoni, Berg in Italien
 Masoni (Insel), indonesische Insel